Вячеслав Караваев: Караваев, Вячеслав Сергеевич (род. 1995) — российский футболист.
 Караваев, Вячеслав Фёдорович (XIX — XX века) — русский статистик.